DHL Juniorská liga akademií byla nejvyšší hokejová soutěž juniorů České republiky. Dříve známa jako DHL Extraliga Juniorů, dnes DHL Liga Akademií Juniorů. Tato liga je složena z 19 týmů těch nejlepších akademií v Česku a doplněná o EC Redbull Salzburg (Rakouský top tým). Juniorská Liga Akademií měla být již v září v plném proudu, ale již před sezónou 2019/2020 někdy před letními prázdninami se rozhodlo, že se této soutěže zúčastní jen kluby, které splňují vysoký standard tzv. akademie ČSLH (kritéria pro hokejové týmy, zázemí, vybavení rozpočet, ekonomika, metodika, péče o hráče a jejich vývoj atd.) Kluby jako HC Zubr Přerov, AZ Havířov a VHK Robe Vsetín, které byly na hraně kritérií vydané ČSLH, nebyly nakonec do soutěže zařazeny a zbyla možnost odvolání se. To kluby využily a z toho důvodu oficiálně Juniorská Liga Akademií ještě ani v říjnu neběžela, zřejmě kvůli rozsudku a odvolání některých týmů, které nebyly přijaty. Český svaz ledního hokeje ČSLH proto zavedl Turnaj o Pohár DHL Juniorů aby toto herní manko odstranil a umožnil soutěži pokračovat pod jiným názvem. Oficiálně je tedy nejvyšší soutěž Juniorská Liga Akademií odložena. V současné době je kauza vyřešena a soutěž se opět hraje pod původním názvem Extraliga juniorů.

Tehdejší účastníci 

 HC Vítkovice Ridera
 HC Sparta Praha
 BK Mladá Boleslav
 HC Energie Karlovy Vary
 HC Bílí Tygři Liberec
 HC Kometa Brno
 HC Slavia Praha
 HC Dynamo Pardubice
 HC Olomouc
 HC Verva Litvínov
 Rytíři Kladno
 PSG Berani Zlín
 HC Škoda Plzeň 
 Motor České Budějovice
 HC Dukla Jihlava
 EC Red Bull Salzburg
 HC Oceláři Třinec
 Mountfield HK
 Piráti Chomutov

Externí odkazy 
 https://www.hokej.cz/mladez/liga/55
 https://www.hokej.cz/mladez-clanek/svaz-poda-odvolani-dhl-juniorska-liga-akademii-odlozena/5041804
 https://www.hokej.cz/mladez-clanek/soud-vyhovel-vsetinu-havirovu-a-prerovu-naridil-odklad-juniorske-ligy/5041787

Ligy ledního hokeje v Česku
Juniorský lední hokej